Astruc o matapoll, arbust de la família de les timeleàcies
 La Móngia de Mont Astruc, municipi francès
 Ca l'Astruc, masia al municipi de Navàs (Bages)
 Biografies:
 Astruc Bonafeu (1370-1445), poeta jueu català
 Astruc Rimoc (Fraga, segle XIV- ?, s.XV), poeta i metge jueu
 Alexandre Astruc (1923), director de cinema, guionista i novel·lista francès
 Didier Astruc (1946), químic francès
 Edmond Astruc (1878-1977), artista francès
 Don Astruc o Ishaq ben Abba Mari (, Lunèl), rabí occità
 Jacques Astruc (1963), escriptor i estudiós de la literatura francès
 Jean Astruc (1684-1766), metge francès
 Jean Astruc (Mandagout) (1654-1702), camisard francès
 Ramon Astruc de Cortielles (Vic ? - ? 1444 o 1434), teòleg i escriptor català en llengua llatina
 Zacharie Astruc (1835-1907), crític d'art, periodista, poeta, compositor, pintor i escultor francès